(; родился 2 января 1981 года в Су-Сити, Айова, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хокс». Также выступал за национальную сборную США, в её составе становился бронзовым призёром чемпионата мира ФИБА в 2006 году.

Биография 
Кёрк начал заниматься баскетболом с самых ранних лет, его отец Джим — тренер школьной команды по баскетболу. Под его руководством Кёрк занимался с третьего класса и до окончания средней школы. В 1999 году он удостоился звания лучшего баскетболиста Айовы среди выпускников. Хайнрик хотел продолжить карьеру в Университете Айовы, но после ухода тогдашнего главного тренера команды Тима Флойда в «Чикаго Буллз» Кёрк поступил в Университет Канзаса.

После четырёх лет в Канзасе, где лучшим достижением Хайнрика был выход с командой в финал студенческого чемпионата в 2003 году, он был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Чикаго Буллз». В своём дебютном профессиональном сезоне Кёрк застолбил за собой место в стартовой пятёрке «Буллз» и вошёл в пятёрку лучших новичков сезона 2003—2004. В сезоне 2006—2007 он вместе с партнёром по «Чикаго», Беном Уоллесом, вошёл во вторую пятёрку ассоциации по защите. С приходом в «Буллз» выбранного первым номером на драфте 2008 года защитника Деррика Роуза Хайнрик утратил место в стартовой пятёрке, в следующем сезоне часто играл на позиции атакующего защитника в паре с Роузом.

24 июня 2010 года клуб «Чикаго Буллз» договорился об обмене Хайнрика и выбранного под 17-м номером на драфте 2010 года Кевина Серафина в «Вашингтон Уизардс» на право выбора во втором раунде будущего драфта. Обмен был официально осуществлён 8 июля. 23 февраля 2011 года Хайнрика вместе с Хилтоном Армстронгом обменяли в команду «Атланта Хокс» на Майка Бибби, Джордана Кроуфорда, Мориса Эванса и право выбора в первом раунде драфта 2011 года.

23 июля 2012 года Хайнрик вернулся в «Чикаго Буллз», подписав двухлетний контракт.

18 февраля 2016 года Хайнрика обменяли в «Атланту Хокс» в результате трёхстороннего обмена также с участием «Чикаго Буллз» и «Юты Джаз».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Атланта Хокс»